Le psaume 77 peut désigner :
 le psaume 77 (76) : psaume 77 selon la numérotation hébraïque, psaume 76 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 78 (77) : psaume 78 selon la numérotation hébraïque, psaume 77 selon la numérotation grecque.